Тайан (Португалия) () — район (фрегезия) в Португалии
 Тайан (Франция) () — коммуна во Франции